Dissard ist der Familienname folgender Personen:

 Marianne Dissard (* 1969), französisch-amerikanische Songwriterin und Chansonsängerin
 Marie Louise Dissard (1881–1957),  Mitglied der Résistance, half alliierten Soldaten bei der Flucht nach England